Давид Ка́лиш (; 23 февраля 1820, Бреслау — 21 августа 1872, Берлин) — популярный немецкий, писатель, драматург, юморист. Еврей, принявший христианство.

Биография 
Давид Калиш родился 23 февраля 1820 года в городе Бреслау.

На идейное и творческое формирование Калиша решающее влияние оказала его поездка в Париж в 1844 году, благодаря которой он сблизился с писателями и мыслителями левого направления, от Маркса до Гейне. В начале творческого пути Калиш зарабатывал на жизнь мелкой торговлей, сочинял куплеты, переводил французские комедии.

В 1847 году появились его первые оригинальные пьесы (наиболее ранняя — «Einmal hunderttausend Thaler»), снискавшие шумный успех. Из многочисленных пьес его многие весьма продолжительное время удержались в репертуаре, например, Doktor Peschke, Ein gebildeter Hausknecht, Der Akttenbudiker, Berlin wie es weint und lacht, Einer von unsere Leut', Die Berliner in Wien, Der Goldonkel, Die Mottenburger и многие др.

В иные годы весь репертуар немецких театров комедии мог состоять исключительно из пьес Калиша. Кроме того, в мае 1848 года Калиш, вместе с  и Рудольфом Лёвенштейном, основал в Берлине ставший впоследствии знаменитым юмористический журнал Kladderadatsch.

Давид Калиш умер 21 августа 1872 года в городе Берлине.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Драматурги Германии
Писатели Германии XIX века
Немецкие писатели XIX века
Юмористы Германии
Похороненные на Старом кладбище церкви Святого Матфея